Polano ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Polano, schwedische Diplomatin
 Luigi Polano (1897–1984), italienischer kommunistischer Politiker
 Oskar Polano (1873–1934), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer